1999-2000 est la quatrième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du HK Dinamo Moscou remporte la saison régulière et également les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour la seconde phase
       Équipe participant à la poule de promotion/relégation

Séries éliminatoires

Poule de promotion/relégation 
La poule est composée des quatre derniers de Superliga et des quatre premiers de Vyschaïa Liga.

Tous 14 matchs.

       Équipe reléguée 

Le Vitiaz Podolsk est promu tandis que le Salavat Ioulaïev Oufa se maintient. Samara, Elektrostal et Lipetsk sont relégués en Vyschaïa Liga.

Trophées 
 Meilleur joueur : Andreï Markov (Dinamo Moscou).
 Meilleur espoir : Ilia Bryzgalov (Lada Togliatti).
 Meilleur gardien : Vadim Tarassov (Metallourg Magnitogorsk).
 Équipe-type : Vitali Ieremeïev (Dinamo Moscou) ; Alekseï Trochtchinski (Dinamo Moscou) - Andreï Markov (Dinamo Moscou) ; Maksim Souchinski (Avangard Omsk) - Ievgueni Korechkov (Metallourg Magnitogorsk) - Aleksandr Kharitonov (Dinamo Moscou).
 Meilleur arbitre : Sergueï Karabanov (Moscou).

Références

Voir aussi 

1999-2000
Superliga
Superliga
Sport en Russie en 1999
Sport en Russie en 2000